Инженерные системы () — системы здания или сооружения, предназначенные для жизнеобеспечения, выполнения технологических процессов, поддержания комфорта, энерго- и ресурсосбережения, обеспечения безопасности.

Примеры инженерных систем - отопление, вентиляция, канализация, водоснабжение, электрические сети, пожарная сигнализация.

Литература 
 Инженерное оборудование зданий и сооружений: Энциклопедия/Гл. ред. Яковлев С.В. —М.: Стройиздат, 1994

Примечания 

Инженерная инфраструктура